Litke ist der Familienname folgender Personen:

 Fjodor Petrowitsch Graf Litke (eigtl. Friedrich Benjamin Lütke; 1797–1882), russischer Marineoffizier, Weltumsegler,  und Schriftsteller, siehe Friedrich Benjamin von Lütke
 Karl Litke (1893–1962), deutscher Politiker (SPD, SED), MdV und Gewerkschafter
 Konstantin Fjodorowitsch Litke (1837–1892), russischer Marineoffizier, Forschungsreisender und Geograph
 Ewald Litke (1993–), Kreativer

Litke bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Litke (Ungarn), eine ungarische Gemeinde im Kleingebiet Salgótarján

Litke bezeichnet außerdem:
 (5015) Litke, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Littke